Дога — молдавская фамилия. Известные носители:
 Дога, Андрей Андреевич (1932—1984) — советский самбист, тренер.
 Дога, Евгений Дмитриевич (род. 1937) — молдавский советский композитор, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.